Germán Sánchez, de son nom complet Germán Sánchez Barahona, parfois appelé simplement Germán, est un footballeur espagnol né le  à San Fernando en Andalousie. Il joue au poste de défenseur central.

Biographie 

Germán Sánchez a un frère  qui est aussi footballeur professionnel et a joué pour le Cádiz CF.

Grenade CF (depuis 2017) 
Le , Germán Sánchez s'engage pour deux ans avec Grenade CF qui est en LaLiga 2 pour la saison 2017-2018.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Cadix CF
Joueur du CD Tenerife
Joueur du Grenade CF
Joueur du Racing de Santander
Naissance en décembre 1986
Naissance à San Fernando (Espagne)